Pareuryte vicina – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1956 roku przez biologa Hansa-Volkmara Herbsta.

Przypisy 

Pareuryte
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1956 roku